Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie II dywizji 2007 odbyły się w dwóch państwach: w Chorwacji (Zagrzeb) oraz w Korei Południowej (Seul). Turnieje rozegrane zostały w dniach 2 - 17 kwietnia. To był 11 turniej o awans do pierwszej dywizji mistrzostw świata (wcześniej grupy B).

W tej części mistrzostw uczestniczyło 12 drużyn, które podzielone zostały na dwie grupy, w których były rozgrywane mecze systemem każdy z każdym. Najlepsze drużyny awansowały do pierwszej dywizji. Najgorsze spadały do trzeciej dywizji.

Hale, w których odbywają się zawody to:
 Dom Sportova (Zagrzeb)
 Mok-Dong Arena (Seul)

Grupa A 
11 kwietnia 2007

12 kwietnia 2007

14 kwietnia 2007

15 kwietnia 2007

17 kwietnia 2007

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Statystyki

Grupa B 
2 kwietnia 2007

3 kwietnia 2007

5 kwietnia 2007

7 kwietnia 2007

8 kwietnia 2007

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Statystyki 

2007 w Chorwacji
2007 w Korei Południowej
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2007
Hokej na lodzie w Chorwacji
Hokej na lodzie w Korei Południowej
Zawody sportowe w Seulu
Zawody sportowe w Zagrzebiu